Neilson ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Neilson (* 1972), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Archibald Johnson Neilson (* 1871/2–1942), irischer Schachspieler
 Bill Neilson (1925–1989), australischer Politiker
 Corey Neilson (* 1976), britisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Daniel Neilson (* 1990), britischer Springreiter
 Drew Neilson (* 1974), kanadischer Snowboarder
 Eric Neilson (* 1981), kanadischer Skeletonsportler
 James Neilson (1909–1979), US-amerikanischer Regisseur
 Jim Neilson (1941–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 James Beaumont Neilson (1792–1865), schottischer Direktor der Glasgower Gasgesellschaft und Erfinder der ersten Röhren-Winderhitzer für Hochöfen
 Lewis Neilson (* 2003), schottischer Fußballspieler
 Nellie Neilson (1873–1947), US-amerikanische Historikerin
 Norah Neilson Gray (1882–1931), schottische Malerin
 Perlita Neilson († 2014), britische Schauspielerin
 Richard Alvin Neilson (1937–1997), britischer Diplomat
 Robbie Neilson (* 1980), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Roger Neilson (1934–2003), kanadischer Eishockeytrainer
 Sandy Neilson (* 1956), US-amerikanische Schwimmerin
 Scott Neilson (* 1957), kanadischer Hammerwerfer
 Talia Neilson Gatenby (* 2005), britische Tennisspielerin
 Tami Neilson  (* 1977), kanadische Singer-Songwriterin
 Terry Neilson (* 1958), kanadischer Segler
 Walter Montgomerie Neilson (1819–1889), schottischer Konstrukteur, Sohn von James Beaumont Neilson

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Neilson (Florida)
 Neilson (Illinois)

Sonstiges:
 Neilson Peak, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:

 Nielson (Begriffsklärung)